Пялозеро — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Пялозеро — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Пялозеро — деревня в Пудожском районе Карелии.

Озёра 
 Пялозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии.
 Пялозеро — озеро в Пряжинском районе Карелии.
 Пялозеро — озеро в Пудожском районе Карелии.
 Пялозеро — озеро в Ленинградской области.

См. также 
 Пальеозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии, другие названия — Палье, Пял-озеро.